|}
Die Bahnstrecke Sayago–Minas, auch Línea Minas, ist eine Eisenbahnstrecke in Uruguay. Sie führt von der Hauptstadt Montevideo östlich bis zur Stadt Minas. Die Strecke ist nicht elektrifiziert und zum größten Teil eingleisig. Im engeren Sinne wird nur der Streckenteil östlich von Sudriers als Línea Minas bezeichnet.

Betrieb 
Der Abschnitt Sayago–Peñarol wird derzeit modernisiert und ist deshalb unbefahrbar.

Von einzelnen Sonderzügen abgesehen  verkehren auf der Línea Minas nur Güterzüge, hauptsächlich Züge mit Zementsilowagen zwischen den Werken der staatlichen Zementfabrik ANCAP bei Minas und in Manga (Montevideo). Die staatliche Eisenbahn Administración de Ferrocarriles del Estado hält diese Bahnstrecke für sehr wichtig, da sie das Potential hätte, jährlich 500.000 bis 600.000 Tonnen Fracht zu transportieren.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Uruguay